Asil steht für:
 Asil (Name), Assil (persisch:اصیل) ein persischer Vorname hebräischen Ursprungs
 Asil, eine Haushuhnrasse
 asil, die Klassische persische Kunstmusik

Asil ist der Familienname folgender Personen:
 Naji al-Asil († 1963), irakischer Arzt, Politiker und Archäologe

ASIL steht als Abkürzung für:
 American Society of International Law, amerikanische Gesellschaft für internationales Recht
 Automotive Safety Integrity Level, von ISO 26262 spezifizierte Sicherheitsanforderungsstufe für sicherheitsrelevante Systeme in Kraftfahrzeugen

Siehe auch:
 Asyl

ASIL